Kisszentmiklós, egykor önálló község, ma Arad része
Kisszentmiklós, Őrszentmiklós korábbi neve, ma Őrbottyán része